|-
| 68601 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68602 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68603 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68604 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68605 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68606 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68607 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68608 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68609 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68610 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68611 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68612 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68613 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68614 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68615 - || || 13 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68616 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68617 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68618 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68619 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68620 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68621 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68622 - || 2002 BQ || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68623 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68624 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68625 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68626 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68627 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68628 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68629 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68630 - || || 25 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68631 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68632 - || || 6 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68633 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68634 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68635 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68636 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68637 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68638 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68639 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68640 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68641 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68642 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68643 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68644 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68645 - || || 11 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68646 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68647 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68648 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68649 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68650 - || || 13 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68651 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68652 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68653 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68654 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68655 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68656 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68657 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68658 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68659 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68660 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68661 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68662 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68663 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68664 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68665 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68666 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68667 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68668 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68669 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68670 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68671 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68672 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68673 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68674 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68675 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68676 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68677 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68678 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68679 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68680 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68681 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68682 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68683 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68684 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68685 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68686 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68687 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68688 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68689 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68690 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68691 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68692 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68693 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68694 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68695 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68696 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68697 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68698 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68699 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68700 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8